__notoc__
Morée ou Moree (sans accent aigu sur le premier « e ») est un nom propre qui peut désigner :

La Morée (en grec Μωρέας ou Μωριάς) est le nom donné à la région du Péloponnèse, en Grèce, à partir du Moyen Âge jusqu'au . Ce nom, dont l'étymologie est incertaine, apparaît pour la première fois dans les chroniques byzantines du . On distingue :
 la principauté de Morée (ou « Principauté d'Achaïe »), un État latin fondé par les Croisés au , dont le récit de la fondation est conté par la chronique de Morée ;
 le despotat de Morée, une principauté byzantine ( et s) ;
 la Morée ottomane (1460–1687 et 1715-1821), une province de l'Empire ottoman ;
 la guerre de Morée, un conflit ayant opposé la République de Venise à l'Empire ottoman de 1684 à 1699 ;
 le royaume de Morée (1687-1715), une province du Stato da Màr vénitien ;
 l’expédition de Morée, nom donné, en France, à l'intervention française, entre 1828 et 1832, dans le Péloponnèse, lors de la guerre d'indépendance grecque.

Morée : commune française du département de Loir-et-Cher
 le canton de Morée : canton français de Loir-et-Cher
 La Morée : rivière française de la Seine-Saint-Denis

Moree : ville australienne du nord de la Nouvelle-Galles du Sud

Moree : ville ghanéenne de la  région centrale du sud

Divers 

 
 Moré : langue du Burkina Faso, parlée par les Mossi
 
 

de:Morea
en:Morea
he:מוראה
nl:Morea
pt:Moreia (região)
ru:Морея
zh:摩里亞